Vilariño puede referirse a:

 Vilariño de Conso, concello de la provincia de Orense.

Parroquias 
 Vilariño (Cambados), parroquia del concello de Cambados.
 Vilariño (Castroverde), parroquia del concello de Castroverde.
 Vilariño (Golada), lugar y parroquia del concello de Golada.
 Vilariño (Pereiro de Aguiar), lugar y parroquia del concello de Pereiro de Aguiar.
 Vilariño (Teo), lugar y parroquia del concello de Teo.
 Vilariño (Valle del Dubra), lugar y parroquia del concello de Valle del Dubra.
 Vilariño (Vilasantar), parroquia del concello de Vilasantar.
 Vilariño (Vilariño de Conso), lugar y parroquia del concello de Vilariño de Conso.
 Vilariño Frío (Montederramo), lugar y parroquia del concello de Montederramo.
 Olás de Vilariño, lugar y parroquia del concello de La Merca.
 San Xes de Vilariño, lugar y parroquia del concello de Lobera.

Lugares 
 Vilariño (Abegondo), lugar de la parroquia de Abegondo, concello de Abegondo.
 Vilariño (Órrea), lugar de la parroquia de Órrea, concello de Golada.
 Vilariño (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Castro de Amarante, concello de Antas de Ulla.
 Vilariño (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
 Vilariño (Couso), lugar de la parroquia de Couso, concello de Avión.
 Vilariño (La Baña), lugar de la parroquia de A Baña, concello de La Baña.
 Vilariño (Corneira), lugar de la parroquia de Corneira, concello de La Baña.
 Vilariño (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de Santigoso, concello de El Barco de Valdeorras.
 Vilariño (Baños de Molgas), lugar de la parroquia de Lama Má, concello de Baños de Molgas.
 Vilariño (Begonte), lugar de la parroquia de Bóveda, concello de Begonte.
 Vilariño (Boiro), lugar de la parroquia de Cespón, concello de Boiro.
 Vilariño (Brión), lugar de la parroquia de Cornanda, concello de Brión.
 Vilariño (Calvos de Randín), lugar de la parroquia de Randín, concello de Calvos de Randín.
 Vilariño (Cangas), lugar de la parroquia de O Hío, concello de Cangas.
 Vilariño (Luneda), lugar de la parroquia de Luneda, concello de La Cañiza.
 Vilariño (Parada das Achas), lugar de la parroquia de Parada das Achas, concello de La Cañiza.
 Vilariño (Capela), lugar de la parroquia de A Capela, concello de Capela.
 Vilariño (Carballeda de Avia), lugar de la parroquia de Carballeda, concello de Carballeda de Avia.
 Vilariño (Carballo), lugar de la parroquia de Cances, concello de Carballo.
 Vilariño (Bendia), lugar de la parroquia de Bendia, concello de Castro de Rey.
 Vilariño (Outeiro), lugar de la parroquia de Outeiro, concello de Castro de Rey.
 Vilariño (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Folgoso, concello de Cerdedo-Cotobade.
 Vilariño (Chantada), lugar de la parroquia de Arcos, concello de Chantada.
 Vilariño (Corgo), lugar de la parroquia de Maceda, concello de Corgo.
 Vilariño (Cospeito), lugar de la parroquia de Muimenta, concello de Cospeito.
 Vilariño (Cuntis), lugar de la parroquia de Cuntis, concello de Cuntis.
 Vilariño (Curtis), lugar de la parroquia de Foxado, concello de Curtis.
 Vilariño (La Estrada), lugar de la parroquia de Frades, concello de La Estrada.
 Vilariño (Forcarey), lugar de la parroquia de Millarada, concello de Forcarey.
 Vilariño (Nodar), lugar de la parroquia de Nodar, concello de Friol.
 Vilariño (Trasmonte), lugar de la parroquia de Trasmonte, concello de Friol.
 Vilariño (Guntín), lugar de la parroquia de Santa Euxea, concello de Guntín.
 Vilariño (Lalín), lugar de la parroquia de Santiso, concello de Lalín.
 Vilariño (Montemaior), lugar de la parroquia de Montemaior, concello de Laracha.
 Vilariño (Soandres), lugar de la parroquia de Soandres, concello de Laracha.
 Vilariño (Monte Longo), lugar de la parroquia de Monte Longo, concello de Lobera.
 Vilariño (Labio), lugar de la parroquia de Labio, concello de Lugo.
 Vilariño (Santa María de Alta), lugar de la parroquia de Santa María de Alta, concello de Lugo.
 Vilariño (Mañón), lugar de la parroquia de Mañón, concello de Mañón.
 Vilariño (Meaño), lugar de la parroquia de Simes, concello de Meaño.
 Vilariño (La Merca), lugar de la parroquia de Olás de Vilariño, concello de La Merca.
 Vilariño (Mesía), lugar de la parroquia de Bascoi, concello de Mesía.
 Vilariño (Moeche), lugar de la parroquia de Abade, concello de Moeche.
 Vilariño (A Balsa), lugar de la parroquia de A Balsa, concello de Muras.
 Vilariño (Silán), lugar de la parroquia de Silán, concello de Muras.
 Vilariño (Oya), lugar de la parroquia de Burgueira, concello de Oya.
 Vilariño (Ordenes), lugar de la parroquia de Buscás, concello de Ordenes.
 Vilariño (Mera de Abaixo), lugar de la parroquia de Mera de Abaixo, concello de Ortigueira.
 Vilariño (As Neves), lugar de la parroquia de As Neves, concello de Ortigueira.
 Vilariño (Orense), lugar de la parroquia de O Castro de Beiro, concello de Orense.
 Vilariño (Outes), lugar de la parroquia de O Freixo de Sabardes, concello de Outes.
 Vilariño (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Rodeiro, concello de Oza-Cesuras.
 Vilariño (Augas Santas), lugar de la parroquia de Augas Santas, concello de Palas de Rey.
 Vilariño (Moredo), lugar de la parroquia de Moredo, concello de Palas de Rey.
 Vilariño (San Breixo), lugar de la parroquia de San Breixo, concello de Palas de Rey.
 Vilariño (Piñor), lugar de la parroquia de A Canda, concello de Piñor.
 Vilariño (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Saa, concello de A Puebla del Brollón.
 Vilariño (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de Posmarcos, concello de Puebla del Caramiñal.
 Vilariño (Poyo), lugar de la parroquia de Poio, concello de Poyo.
 Vilariño (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de O Deveso, concello de Puentes de García Rodríguez.
 Vilariño (Pontevedra), lugar de la parroquia de Verducido, concello de Pontevedra.
 Vilariño (Páramo), lugar de la parroquia de Friolfe, concello de Páramo.
 Vilariño (Ramiranes), lugar de la parroquia de Paizás concello de Ramiranes.
 Vilariño (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Nogueira, concello de Ribas de Sil.
 Vilariño (Rois), lugar de la parroquia de Urdilde, concello de Rois.
 Vilariño (Busto), lugar de la parroquia de Busto, concello de Santiago de Compostela.
 Vilariño (Nemenzo), lugar de la parroquia de Nemenzo, concello de Santiago de Compostela.
 Vilariño (Sarria), lugar de la parroquia de Farbán, concello de Sarria.
 Vilariño (Saviñao), lugar de la parroquia de Fión, concello de Saviñao.
 Vilariño (Silleda), lugar de la parroquia de Lamela, concello de Silleda.
 Vilariño (Sober), lugar de la parroquia de Pinol, concello de Sober.
 Vilariño (Grixalba), lugar de la parroquia de Grixalba, concello de Sobrado.
 Vilariño (Roade), lugar de la parroquia de Roade, concello de Sobrado.
 Vilariño (Taboada), lugar de la parroquia de Xián, concello de Taboada.
 Vilariño (Trazo), lugar de la parroquia de Trazo, concello de Trazo.
 Vilariño (Vigo), lugar de la parroquia de Zamáns, concello de Vigo.
 Vilariño (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Añobre, concello de Villa de Cruces.
 Vilariño (Germade), lugar de la parroquia de Xermade, concello de Germade.
 Vilariño (Jove), lugar de la parroquia de O Monte, concello de Jove.
 Vilariño (Junquera de Espadanedo), lugar de la parroquia de Xunqueira de Espadanedo, concello de Junquera de Espadanedo.
 O Vilariño (O Buriz), lugar de la parroquia de O Buriz, concello de Guitiriz.
 O Vilariño (Os Vilares), lugar de la parroquia de Os Vilares, concello de Guitiriz.
 O Vilariño (Mugía), lugar de la parroquia de Moraime, concello de Muxía.
 O Vilariño (Orol), lugar de la parroquia de O Sisto, concello de Ourol.
 O Vilariño (Santa Comba), lugar de la parroquia de Cícere, concello de Santa Comba.
 O Vilariño (Toques), lugar de la parroquia de San Martiño de Oleiros, concello de Toques.
 O Vilariño (Villarmayor), lugar de la parroquia de Torres, concello de Villarmayor.
 Vilariño Frío (San Cristóbal de Cea), lugar de la parroquia de Oseira, concello de San Cristóbal de Cea.
 Vilariño Frío (Sarreaus), lugar de la parroquia de Paradiña, concello de Sarreaus.
 Vilariño Pequeno, lugar de la parroquia de Vilariño Frío, concello de Montederramo.
 Vilariño da Veiga, lugar de la parroquia de Bobadela a Pinta, concello de Junquera de Ambía.
 Vilariño das Poldras, lugar de la parroquia de Couso de Limia, concello de Sandianes.
 Vilariño das Touzas, lugar de la parroquia de Progo, concello de Riós.
 Vilariño de Abaixo (Nigrán), lugar de la parroquia de A Ramallosa, concello de Nigrán.
 Vilariño de Abaixo (Ortigueira), lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira.
 Vilariño de Abaixo (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de O Xobre, concello de Puebla del Caramiñal.
 Vilariño de Abaixo (Taboada), lugar de la parroquia de Vilela, concello de Taboada.
 Vilariño de Arriba (Nigrán), lugar de la parroquia de A Ramallosa, concello de Nigrán.
 Vilariño de Arriba (Ortigueira), lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira.
 Vilariño de Arriba (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de O Xobre, concello de Puebla del Caramiñal.
 Vilariño de Arriba (Taboada), lugar de la parroquia de Vilela, concello de Taboada.
 Vilariño de Batán, lugar de la parroquia de San Mamede de Belaz, concello de Puertomarín.
 Vilariño de Beba, lugar de la parroquia de Beba, concello de Mazaricos.
 Vilariño de Chacín, lugar de la parroquia de Chacín, concello de Mazaricos.
 Vilariño de Neda, lugar de la parroquia de Augasantas, concello de Rois.
 Vilariño de Tras do Convento, lugar de la parroquia de Allariz, concello de Allariz.
 Vilariño do Río, lugar de la parroquia de Armariz, concello de Junquera de Ambía.
 Vilariño dos Palleiros, lugar de la parroquia de Castrelo, concello de Río.
 A Casa Nova de Vilariño, lugar de la parroquia de Os Vilares, concello de Guitiriz.
 A Ponte Vilariño, lugar de la parroquia de Vilariño, concello de Golada.
 As Veigas de Vilariño, lugar de la parroquia de Puentes de García Rodríguez, concello de Puentes de García Rodríguez.